Lokomotivi Tbilisi (Georgisch: ლოკომოტივი თბილისი) is een op 14 augustus 1936 opgerichte voetbalclub uit de Georgische hoofdstad Tbilisi. De club speelt in de Erovnuli Liga, de Georgische hoogste klasse.

Stadion 

In 2001 werd het huidige Micheil Meschistadion gerenoveerd. Het complex is op een na grootste stadion van het land.

Erelijst 
 Kampioen van de SSR Georgië
1937, 1945
 Beker van Georgië
 Winnaar: 2000, 2002, 2005
 Finalist: 2001, 2019

Eindklasseringen (grafiek) vanaf 1997

|}

Lokomotivi in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Lokomotivi

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 7.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Georgië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
  Goeram Kasjia
  Rati Aleksidze
  Kachaber Gogitsjaisjvili
  Levan Kenia
  Micheil Meschi
  David Siradze

Externe link 
 Officiële website

Tbilisi
Sportclub in Tbilisi